Ричард Уилсон (): Уилсон, Ричард (1714—1782) — британский художник.
 Уилсон, Ричард (род. 1936) — шотландский актёр.
 Уилсон, Ричард (1915—1991) — американский режиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
 Уилсон, Ричард (род. 1956) — новозеландский футбольный вратарь.
 Уилсон, Ричард (1920—1987) — американский писатель-фантаст.
  (род. 1959) — американский молекулярный генетик.
  (1926–2018) — американский физик
 Уилсон, Ричард Джин (1931-1950) — медик армии США, герой Корейской войны.